Die Liste der Navetas enthält die 19 bekannten Navetas. Die bronzezeitlichen megalithischen Grabbauten, die ausschließlich auf der Baleareninsel Menorca vorkommen, kann man nach ihrem Grundriss in kreisförmige (bzw. leicht ovale) und langgestreckte unterteilen, wobei letztere einem umgekippten Schiffsrumpf ähneln, woher die Bezeichnung Naveta stammt.

Literatur 
 José Simón Gornés Hachero: Sociedad y cambio en Menorca: sistematización de los contextos arqueológicos de las navetas funerarias entre el 1400 y el 850 CAL ANE, Universitat Autònoma de Barcelona, Dissertation, 2016, ISBN 978-84-490-6612-2, Anhang 1 (PDF; 13,0 MB; spanisch).

Weblinks 

Navetas
!Navetas
!Navetas
!Navetas
Bronzezeit (Balearische Inseln)
Archäologischer Fundplatz (Bronzezeit)
Navetas
Beinhaus
Kollektivgrab